Sewering ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Joachim Sewering (1916–2010), deutscher Internist, Ärztefunktionär und NS-Arzt
 Julien Sewering (* 1988), deutscher Webvideoproduzent und Rapper
 Karl Sewering (1888–1967), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Severing